Vijenac peut désigner :

Toponymes 
Vijenac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Lukavac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vijenac, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.

Autre 
Vijenac, un journal bimensuel créé en 1869 et publié par la .